Strange Old Brew — второй полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы Carpathian Forest, вышедший в 2000 году на CD и ограниченным тиражом на LP. В 2007 году переиздан лейблом Peaceville Records в диджипаке.

Десятая композиция взята из саундтрека к фильму Некромантик немецкого режиссёра Йорга Буттгерайта. Композитором оригинала является Дактари Лоренц.

Список композиций

Участники записи 
 R. Nattefrost —  вокал, гитары, клавишные
 J. Nordavind — гитара, клавишные, вокал
 Tchort — бас
 Anders Kobro — ударные

 Приглашённые музыканты
 Nina Hex — женский вокал в «House of the Whipcord» и «Cloak of Midnight»
 E. Kulde — бэк-вокал в «Blood Cleansing» и «Return of the Freezing Winds»
 Arvid Thorsen — теноровый саксофон в «House of the Whipcord»

Примечания 

Альбомы 2000 года
Альбомы Carpathian Forest
Альбомы Avantgarde Music